

Cinema 
 Il tunnel (Der Tunnel) –  film del 1933 diretto da Curtis Bernhardt
 Il tunnel (El túnel) –  film del 1988 diretto da Antonio Drove
 Il tunnel (Der Tunnel) –  film del 2001 diretto da Roland Suso Richter
 Il tunnel (Tunnel) –  film del 2002 diretto da Daniel Baldwin

Letteratura 
 Il tunnel (The Dark Tunnel) –  romanzo di Kenneth Millar (Ross Macdonald) del 1944, n. 102 de Il Giallo Mondadori
 Il tunnel (El túnel) –  romanzo di Ernesto Sabato del 1948
 Il tunnel (Der Tunnel) –  racconto di Friedrich Dürrenmatt del 1952
 Il tunnel –  romanzo di Murray Leinster
 Il tunnel –  romanzo di Pierfrancesco Prosperi del 1992
 Il tunnel –  romanzo di Abraham B. Yehoshua del 2018